Абрам (Аркадій) Ху́нович Ге́ндлер ( — Авру́м Гендлер; 29 листопада 1921, Сороки, Бессарабія — 22 травня 2017, Запоріжжя, Україна) — автор-виконавець пісень на ідиш, фольклорист, педагог .

Біографія 
Аврум (Абрам) Гендлер народився в 1921 році в Бессарабія Бессарабському містечку Сорокі (місто) Сорокі (тепер райцентр Сорокський район Сорокського району Молдова Молдови), був десятою дитиною в бідній єврейській сім'ї (у нього було шість старших сестер). Його батько Хуна Уркович Гендлер, уродженець Єврейські землеробські колонії в Бессарабії єврейської землеробської колонії Думбравени (Сорокський район) Домбровени, був дамським кравцем; мати Рухл Гендлер - білошвей. Дід з боку батька був Кантоністом. Навчався в Талмуд-торі. У віці одинадцяти років був вимушений покинути Румунську гімназію і почати трудове життя, працював кравцем. Разом із сестрами грав у аматорській театральній трупі на ідиші, брав участь у підпільному комуністичному русі.

З початком Другої світової війни — у діючій армії, служив у піхотній роті. Також були покликані його брат та сестра, яка служила у медичній частині. Восени 1941 року отримав проникне шрапнельне поранення у легеню. Після демобілізації з'ясувалося, що з усієї сім'ї Гендлер вижили тільки він і його брат: решта членів сім'ї були або вбиті румунськими військами, або загинули на фронті.

Гендлер здобув середню освіту у вечірній школі робітничої молоді. У 1951 році закінчив Російський хіміко-технологічний університет ім. Д. І. Менделєєва за фахом інженер-технолог з полімерів. Працював у Проектно-конструкторському та технологічному інституті автомобільної промисловості СРСР.  З 1952 року жив у Запоріжжі, а після виходу на пенсію в 1992 році зайнявся педагогічною діяльністю в запорізькій міській єврейській національній школі-гімназії «Алеф». Розробив комплект матеріалів за початковим курсом мови ідиш, рекомендований Центром єврейської освіти на Україні; розширений варіант було опубліковано як «Методичні рекомендації з мови для вчителів єврейських загальноосвітніх шкіл Росії та України».

Всі ці роки Аркадій Гендлер виконував авторські та народні єврейські пісні, а також писав свої власні. У 2001 році вийшов його перший компакт-диск «Майн штетеле Сороке» (Моє містечко Сороки— My Hometown Soroke) — записаний в Берклі (Каліфорнія) — до якого крім авторських пісень увійшли пісні на вірші Зейлика Бардичевера, Герца Рівкіна, Шулема Бернштейна і невідома раніше пісня Іцика Мангера. Згодом вийшли ще два концертні компакт-диски Гендлера, записаних у Запоріжжя («Незатребуваний єврейський фольклор», 2001) і в Чапел-Хілл (Північна Кароліна ) у 2002 році («Arkady Gendler In Field Recording»).

Пісні Гендлера з нотами були включені до «Антології сучасної авторської єврейської пісні на ідиші», випущеної у 2005 році Департаментом єврейської музики при Центрі єврейської освіти України. У 2006 році запорізькою студією ОРТ на DVD було випущено відеофільм Arkady Gendler In Concert з концертного виступу (з додатковими матеріалами).

У 2009 році Єврейським общинним центром Санкт-Петербурга був випущений DVD «פֿרײען זיך איז גוט» («Фрейен зих з гіт!» — «Радіти — добре!». Альбом «Yidishe Lider», що включає авторські пісні Аркадія Гендлера, був випущений Golden Horn Records (Відень) у 2012 році. Аркадій Гендлер - неодмінний учасник всіх основних фестивалів клезмерської музики в Росії, на Україні, в США, Канаді, Німеччині та [[Польща|Польщі] ]. Почесний громадянин міста Веймар (Німеччина). Похований 26 травня 2017 року на Першотравневому цвинтарі міста Запоріжжя.

Син - Ігор Абрамович Гендлер (нар. 1953), хімік.

Примітки

Посилання 
(Див. також «Arkady Gendler» на YouTube )

 Аудіофайли у форматі mp3
 Огляд методичного посібника Гендлера з курсу ідишу 
 Пісня у виконанні А. Гендлера
 Матеріали про Гендлера
 Аркадій Гендлер у каталозі Фрідмана Пенсільванського університету 
 Огляд диска «Ман штейтеле Сороке» 
 Пісні з диску «Моє містечко Сороки» у форматі mp3
 Три пісні (слова, ноти, аудіофайли) 
 Огляд творчості А. Х. Гендлера в журналі «Народ Книги у світі книг» 
 Рецензія на альбом Аркадія Гендлера "Yidishe lider" в журналі "Народ Книги у світі книг" 

Уродженці Сорок
Поети на ідиші
Співаки та співачки на ідиші
Радянські військовики Другої світової війни
Радянські автори-виконавці
Випускники Російського хіміко-технологічного університету
Музиканти за алфавітом
Радянські інженери
Українські інженери
Померли в Запоріжжі
Поховані на Першотравневому кладовищі